Jucunda peut faire référence à :
 Otites jucunda, espèce d'insectes diptères brachycère
 Eupterycyba jucunda, insecte hémiptère
 Aloe jucunda, espèce d'Aloès
 Napeocles jucunda, espèce sud-américaine de papillons
 Cotinga jucunda, espèce d’oiseau
 Evarcha jucunda, espèce d'araignée 
 Speocera jucunda, espèce d'araignée
 Epiwubana jucunda, espèce d'araignée
 Oxycetonia jucunda, espèce de coléoptères
 (948) Jucunda, astéroïde
 Jucunda, prénom